Раёвский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица на северо-востоке Моршанского района Тамбовской области. В ходе муниципальной реформы сельсовет был наделён статусом сельского поселения. В 2011 году Раёвский сельсовет объединён со Старотомниковским сельсоветом в Старотомниковский сельсовет.

Административный центр — село Раёво.

География 
Основные реки — река Кермись, ручей Раёв.

Демография 
Численность населения — 70 человек.

Административное деление 
В состав Раёвского сельсовета входили следующие населённые пункты:
 село Благодатка,
 село Николаевка,
 село Раёво,
 деревня Богородицкая,
 деревня Ивановка,
 деревня Надеждино,
 посёлок Тарханы.

Культура 
Дом культуры и отдыха с кинотеатром.

Упразднённые сельские поселения Тамбовской области
Сельские поселения, упразднённые в 2011 году
Упразднённые муниципальные образования Моршанского района